Ausgang steht für:
 eine hinausführende Gebäudeöffnung, Tür (oder dgl.), siehe Erschließung (Gebäude)
 die Zeit zum Ausgehen von Soldaten, Bediensteten, Internatsbewohnern usw., siehe Urlaub
 die Zeit zum Ausgehen von Strafgefangenen, siehe Vollzugslockerung
 in der Deutschschweiz das abendliche Ausgehen, z. B. zu Freunden, Partys, Bars bzw. Diskotheken, besonders auch im Militär
 das Ergebnis eines Zufallsexperiments
 einen Arbeitsprozess innerhalb der Kommunikationslogistik von Unternehmen und Organisationen, siehe Postausgang
 der Anschluss als Schnittstelle
 Warenausgang in der Materialwirtschaft
 die Lösung des Grundkonflikts in einem Drama, Film, Roman u. ä. (oder einfach das Ende derselben), siehe Dénouement

Siehe auch:
Exit
Notausgang